Крес () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Бержерак-2. Округ коммуны — Бержерак.

Код INSEE коммуны — 24145.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 95 км восточнее Бордо, в 39 км к югу от Перигё.

На юге коммуны протекает река Дордонь.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1854 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1194 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 864 были экономически активными, 330 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 864 активных жителей работали 749 человек (386 мужчин и 363 женщины), безработными было 115 (51 мужчина и 64 женщины). Среди 330 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 151 — пенсионерами, 101 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVIII век). Исторический памятник с 2002 года
 Замок Рок

Города-побратимы 
   (Квебек, Канада)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь